Женская сборная Швейцарии по футболу — футбольная сборная, представляющая Швейцарию на женских чемпионатах мира и Европы. Контролируется швейцарским футбольным союзом. Выступала в финальных частях чемпионата мира 2015 и чемпионатов Европы 2017 и 2022 года.

Текущий турнир

Чемпионат мира 2023

История выступления на международных турнирах

Чемпионаты Европы

Чемпионаты мира

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной на товарищеский матч против сборной Дании 11 ноября 2022 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 12 октября 2022 года:

Рекордсмены

Примечания

Ссылки 

 

Швейцария
Женская сборная Швейцарии по футболу